Миси — село в Агульском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Хутхульский“».

Географическое положение 
Расположено в 3 км к востоку от районного центра села Тпиг и в 3 км к северо-западу от центра поселения села Хутхул, на реке Мисичай (приток реки Чирагчай).

Население

Примечания 

Населённые пункты Агульского района